Dit is een lijst van planetoïden 37701-37800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (37701) - || 1996 AR8|| 13 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (37702) - || 1996 BB9|| 20 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (37703) - || 1996 CD1|| 11 februari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37704) - || 1996 EK9|| 12 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (37705) - || 1996 GD20|| 15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (37706) Trinchieri || 1996 RN || 8 september 1996 || V. Giuliani, P. Chiavenna
|-
| (37707) - || 1996 RK3|| 15 september 1996 || P. G. Comba
|-
| (37708) - || 1996 RX3|| 13 september 1996 || NEAT
|-
| (37709) - || 1996 RL4|| 12 september 1996 || NEAT
|-
| (37710) - || 1996 RD12|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (37711) - || 1996 RP12|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (37712) - || 1996 RD14|| 8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (37713) - || 1996 RY22|| 13 september 1996 || Spacewatch
|-
| (37714) - || 1996 RK29|| 11 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (37715) - || 1996 RN31|| 13 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (37716) - || 1996 RP32|| 15 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (37717) - || 1996 RQ33|| 11 september 1996 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (37718) - || 1996 SR4|| 20 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37719) - || 1996 SG6|| 18 september 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37720) Kawanishi || 1996 SH7|| 23 september 1996 || T. Okuni
|-
| (37721) - || 1996 TX8|| 10 oktober 1996 || T. B. Spahr
|-
| (37722) - || 1996 TC13|| 12 oktober 1996 || Farra d'Isonzo
|-
| (37723) - || 1996 TX28|| 7 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (37724) - || 1996 TP30|| 7 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (37725) - || 1996 TA35|| 11 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (37726) - || 1996 TK36|| 12 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (37727) - || 1996 TE39|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (37728) - || 1996 TG39|| 8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (37729) Akiratakao || 1996 TK54|| 14 oktober 1996 || T. Seki
|-
| (37730) - || 1996 TA55|| 10 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37731) - || 1996 TY64|| 5 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37732) - || 1996 TY68|| 10 oktober 1996 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (37733) - || 1996 UD1|| 16 oktober 1996 || S. P. Laurie
|-
| (37734) Bonacina || 1996 UR3|| 30 oktober 1996 || A. Testa, V. Giuliani
|-
| (37735) Riccardomuti || 1996 VL || 1 november 1996 || V. S. Casulli
|-
| (37736) Jandl || 1996 VU6|| 15 november 1996 || Kleť
|-
| (37737) - || 1996 VS13|| 5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (37738) - || 1996 VM14|| 5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (37739) - || 1996 VC15|| 5 november 1996 || Spacewatch
|-
| (37740) - || 1996 VU29|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (37741) - || 1996 WR1|| 30 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (37742) - || 1996 WB2|| 30 november 1996 || L. Lai
|-
| (37743) - || 1996 XQ || 1 december 1996 || N. Sato
|-
| (37744) - || 1996 XU14|| 8 december 1996 || C. W. Hergenrother
|-
| (37745) - || 1996 XD22|| 8 december 1996 || Spacewatch
|-
| (37746) - || 1996 XD32|| 14 december 1996 || N. Sato
|-
| (37747) - || 1996 YS || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (37748) - || 1997 AF2|| 3 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (37749) Umbertobonori || 1997 AG18|| 12 januari 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| (37750) - || 1997 BZ || 19 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37751) - || 1997 CH1|| 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (37752) - || 1997 CR12|| 3 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (37753) - || 1997 CO13|| 7 februari 1997 || Kleť
|-
| (37754) - || 1997 CX15|| 6 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (37755) - || 1997 EA || 1 maart 1997 || T. Kobayashi
|-
| (37756) - || 1997 EH11|| 3 maart 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (37757) - || 1997 EG26|| 4 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (37758) - || 1997 EB36|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (37759) - || 1997 EL36|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (37760) - || 1997 EG41|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (37761) - || 1997 EN51|| 5 maart 1997 || E. W. Elst
|-
| (37762) - || 1997 GU1|| 2 april 1997 || Spacewatch
|-
| (37763) - || 1997 GB3|| 7 april 1997 || Spacewatch
|-
| (37764) - || 1997 GT3|| 2 april 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (37765) - || 1997 GF11|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (37766) - || 1997 GM11|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (37767) - || 1997 GP16|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (37768) - || 1997 GV16|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (37769) - || 1997 GJ18|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (37770) - || 1997 GQ21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (37771) - || 1997 GQ22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (37772) - || 1997 GF23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (37773) - || 1997 GY24|| 7 april 1997 || M. T. Chamberlin
|-
| (37774) - || 1997 GC25|| 7 april 1997 || Spacewatch
|-
| (37775) - || 1997 GY26|| 7 april 1997 || Spacewatch
|-
| (37776) - || 1997 GW28|| 8 april 1997 || Spacewatch
|-
| (37777) - || 1997 GE32|| 12 april 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (37778) - || 1997 HE2|| 29 april 1997 || Spacewatch
|-
| (37779) - || 1997 HE10|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (37780) - || 1997 HO11|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (37781) - || 1997 HB13|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (37782) Jacquespiccard || 1997 JP11|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (37783) - || 1997 MP2|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (37784) - || 1997 SY2|| 23 september 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (37785) Nougaro || 1997 SL15|| 27 september 1997 || ODAS
|-
| (37786) Tokikonaruko || 1997 SS17|| 30 september 1997 || Y. Ikari
|-
| (37787) - || 1997 SX24|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (37788) Suchan || 1997 SK34|| 25 september 1997 || Ondřejov
|-
| (37789) - || 1997 UL16|| 23 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (37790) - || 1997 UX26|| 27 oktober 1997 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (37791) - || 1997 VB4|| 7 november 1997 || P. G. Comba
|-
| (37792) - || 1997 VQ7|| 2 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37793) - || 1997 WE || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (37794) - || 1997 WP7|| 19 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (37795) - || 1997 WC8|| 24 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (37796) - || 1997 WK13|| 24 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (37797) - || 1997 WU15|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (37798) - || 1997 WU24|| 28 november 1997 || Spacewatch
|-
| (37799) - || 1997 WC31|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (37800) - || 1997 WW36|| 29 november 1997 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten